«Прах времён» () — фильм-притча режиссёра Вонга Карвая, снятый им в 1994 году по мотивам одного из произведений Цзинь Юна.

Сюжет 
Фэн Оуян, после того, как любимая женщина отвергла его, покинул родной дом на Горе Белого Верблюда и стал жить в Западной Пустыне. Он занимается тем, что находит наёмных убийц и тех кто готов заплатить за убийство, зарабатывая тем самым себе на жизнь. Общаясь с убийцами и заказчиками, Фэн Оуян постепенно осознает своё одиночество.
Раз в год его навещает друг, который однажды привозит ему вино забвения, выпив которое, можно забыть своё прошлое…

В ролях 
 Мэгги Чун — женщина
 Тони Люн Чу Вай — слепой фехтовальщик
 Чарли Ян — молодая девушка
 Бриджит Линь  — Мужун Ян, Мужун Инь
 Лесли Чун — Фэн Оуян
  Джеки Чун (Цзёнг Хокъяу) — Хун Цигун
 Тони Люн Ка Фай (Лёнг Гафаи) — Хуан Яоши
 Ли Бай — жена Хун Цигуна
 Карина Лау (Лау Галин) — Таохуа («Цветок персика»)

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Вонг Карвай
 Сценарист — Вонг Карвай, Луис Чжа
 Продюсер — Чэнь Ицзинь (Чхань Йигань), Джеффри Лю Чжэньвэй (Лау Цзаньваи), Джонни Цзян Юэчэн (Гонг Ёксинг)
 Оператор — Кристофер ДойлГуань Бэньлян (Гвань Буньлёнг)
 Композитор — Фрэнки Чэнь Чжилян (Чхань Чхилёнг)Роэл А. Гарсия

Награды 
Победитель

 1994 Golden Horse Film Festival
 Лучшая операторская работа
 Лучший монтаж
 1994 Venice Film Festival
 Лучший оператор
 1995 Hong Kong Film Critics Society Awards
 Лучший режиссура
 Лучший фильм
 Лучший сценарий
 1995 Hong Kong Film Awards
 Лучшая работа художника-постановщика
 Лучший операторская работа
 Лучший дизайн костюмов
 1997 Fant-Asia Film Festival
 3-е место в номинации «Лучший азиатский фильм»

Номинации

 1995 Hong Kong Film Awards
 Лучшая постановка драк
 Лучший режиссура
 Лучший монтаж
 Лучший саундтрек
 Лучший фильм года
 Лучший сценарий

Интересные факты 
 На создание фильма «Прах времён» Вонг Карвая вдохновил роман Луиса Чжа «The Eagle-Shooting Heroes».
 в 2008 году была выпущена авторская версия картины 1994 года, сделанная для адаптации фильма к американскому кинопрокату. Она на 7 минут короче.

Ссылки 
 «Прах времен»  на сайте Internet Movie Database 

Фильмы по алфавиту
Фильмы Вонга Карвая
Цзинь Юн
Фильмы Китая 1994 года